Исидзаки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исидзаки, Котоми (род. 1979) — японская кёрлингистка.
 Исидзаки, Стефан (род. 1982) — шведский футболист японского происхождения.